Томми О́лдридж (; , Джэксон, Миссисипи) — американский рок-музыкант, барабанщик. Считается разработчиком стиля игры на сдвоенном бас-барабане (). Известен своей работой с известными рок-исполнителями, такими как: Black Oak Arkansas, Pat Travers Band, Оззи Осборн, Whitesnake, Thin Lizzy, Джон Сайкс, Гэри Мур, Motörhead, Тед Ньюджент и другими.

Дискография

Black Oak Arkansas 
 If an Angel Came to See You … — 1972
 Raunch 'N' Roll Live — 1973
 High on the Hog — 1973
 Street Party — 1974
 Ain’t Life Grand — 1975
 X-Rated — 1975
 Live! Mutha — 1976
 Balls of Fire — 1976
 Ten Year Over Night Success — 1976
 King Biscuit Flower Hour Presents Black Oak Arkansas — 1998 (записан 21 ноября 1976 г.)
 Live At Royal Albert Hall — 2005

Pat Travers Band 
 Heat in the Street — 1978
 Live! Go for What You Know — 1979
 Crash And Burn — 1980
 Radio Active — 1981
 BBC Radio 1 Live In Concert — 1992 (записи с концертов 1977 и 1980 гг.)

Gary Moore 
 Dirty Fingers — 1983
 Live at the Marquee — 1983 (концерт 1980 г.)

Ozzy Osbourne 
 Diary of a Madman — 1981
 Speak of the Devil — 1982
 Bark at the Moon — 1983
 Captured Live! — 1983
 Tribute — 1987 (записывался в 1981/1980)

Macalpine, Aldridge, Rock, Sarzo (MARS) 
 Project: Driver — 1986

Whitesnake 
 Slip of the Tongue — 1989
 Live…In the Still of the Night — 2004
 Live: In the Shadow of the Blues — 2006
 1987 - 20th Anniversary Special Edition — 2007 
 Live at Donington 1990 — 2011
 The Purple Album (2015)

Manic Eden 
 Manic Eden — 1994

Другие 
 Ruby Starr — Scene Stealer (1976)
 Винни Мур — Mind’s Eye (1986)
 Hear 'N Aid — The Sessions - Stars (1986)
 Motörhead — March ör Die (1992)
 House of Lords — Demons Down (1992)
 Various — Dragon Attack: A Tribute to Queen (1996)
 Patrick Rondat — Amphibia (1996)
 Джон Сайкс — 20th Century (1997)
 Patrick Rondat — On the Edge (1999)
 Steve Fister — Age of Great Dreams (1999)
 Thin Lizzy — One Night Only (2000)
 Тед Ньюджент — Full Bluntal Nugity (2001)
 Elements Of Friction — Elements Of Friction (2001)
 Chris Catena — Freak Out! (2003)
 Джон Сайкс — Bad Boy Live! (2006)
 Oliver Weers — Get Ready (2008)

Примечания 

Ударники США
Музыканты Thin Lizzy
Музыканты Whitesnake
Музыканты Motörhead
Музыканты Оззи Осборна